Mit Venaria Reale werden folgende Orte in Italien bezeichnet:
 Venaria Reale – Stadt im Piemont
 Venaria Reale (Colorno) – ehemaliges Jagdschloss in der Emilia-Romagna
 Palast von Venaria Reale – Palast in Venaria Reale
 Parco Regionale di Venaria Reale – großer Park bei Venaria Reale